Dawid Lewi (David Levy) (ur. 1937) – izraelski polityk;
 David H. Levy (ur. 1948) – kanadyjski astronom;
 David A. Levy (ur. 1953) –  amerykański polityk;
 David Levy – amerykański brydżysta;
 David Levy – producent filmowy.